Осечкин:

 Осечкин, Владимир Валерьевич (род. 1981)— российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net.
 Осечкин, Владимир Иванович (1888—1941 или 1942) — российский и советский тренер по боксу.